Poppe steht für:
 Poppe (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Poppe (Orgelbauer), Orgelbauerfamilie  aus Thüringen
 Poppe + Potthoff, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Hotelfernschule Poppe & Neumann, Bildungseinrichtung
 Poppe & Co, Serie von Zeichnungen des deutschen Humoristen Loriot

Siehe auch:
 Pope
 Popp